Сан Хосе де ла Круз има више значења:

 Сан Хосе де ла Круз (Отаез), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Хосе де ла Круз (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе де ла Круз (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе де ла Круз, Ел Редондо (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе де ла Круз (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе де ла Круз, Ел Серо дел Пито (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе де ла Круз (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Хосе де ла Круз (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Хосе де ла Круз (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Хосе де ла Круз (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Хосе де ла Круз (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику